Косигін Олексій Миколайович (1904—1980) — радянський державний і партійний діяч, голова Ради Міністрів СРСР (1964—1980).
 Косигін Петро Данилович (1913—?) — український радянський комсомольський діяч, секретар ЦК ЛКСМУ.
 Косигін Руслан Анатолійович (1968) — білоруський військовик, генерал-майор Збройних сил Білорусі. Начальник Головного розвідувального управління (з 2020).

Російські прізвища